Наньчу́н (）— городской округ в провинции Сычуань КНР. Название в переводе означает «южнее уезда Чунго».

История 
При империи Западная Хань были образованы уезды Аньхань (安汉县) и Чунго (充国县). При империи Суй в 598 году уезд Аньхань, размещавшийся южнее бывшего Чунго был переименован в Наньчун (南充县).

В 1950 году был создан Специальный район Наньчун (南充专区) провинции Сычуань, в подчинение которого перешли город Наньчун (созданный из урбанизированной части уезда Наньчун) и уезды Наньчун, Наньбу, Ланчжун, Сичун, Иншань, Илун и Пэнъань. В 1970 году Специальный район Наньчун был переименован в Округ Наньчун (南充地区).

3 июля 1993 года постановлением Госсовета КНР округ Наньчун был расформирован, а на его территории образованы городские округа Наньчун и Гуанъань. Город Наньчун и уезд Наньчун были расформированы, а на их территории образованы районы Шуньцин, Гаопин и Цзялин.

Население 
Основное население составляют ханьцы, имеется значительная община хуэй.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Наньчун делится на 3 района, 1 городской уезд, 5 уездов:

Экономика 

Центр нефтяной и газовой добычи. Развиты нефтепереработка, железнодорожное и энергетическое машиностроение, производство автомобильных комплектующих, текстиля и строительных материалов, шелководство, химическая, мясная, табачная и сахарная промышленность.

В Наньчуне базируются завод дизельных двигателей для локомотивов Dongfeng Motor Industry, завод электрических котлов BECE Legend Group, пищевые предприятия Huiyuan Food & Beverage, Sichuan Runfeng Meat Foodstuff, Sichuan Qixiang Food и Langzhong Guanglu Frozen Foodstuff, текстильная фабрика Nanchong Silk Mill, химическая фабрика Nanchong Quanzheng Plastic.

Деловой и коммерческий центр Наньчуна расположен в районе Шуньцин. В округе развито сельское хозяйство: выращивают рис и апельсины, разводят свиней и тутового шелкопряда.

Транспорт

Автомобильный 
Наньчун соединен скоростными автомагистралями с городами Чэнду, Чунцин и Гуанъань; округ пересекают национальные шоссе Годао 318 (Шанхай — Тибет) и Годао 212 (Ланьчжоу — Чунцин).

Железнодорожный  
Основными магистралями являются скоростная железная дорога Дачжоу — Чэнду и железная дорога Чунцин — Ланьчжоу.

Авиационный 
Аэропорт Наньчун-Гаопин в 2021 году обслужил 924 тыс. пассажиров и 3,1 тыс. тонн грузов.

Речной 
Порт на реке Цзялинцзян, притоке Янцзы.

Образование 
 Юго-западный нефтяной университет
 Китайский западный педагогический университет 
 Северо-Сычуаньский медицинский университет 
 Наньчунский технический колледж

Известные уроженцы 
На территории современного Наньчуна родились историк Чэнь Шоу (233), государственный и политический деятель Чжан Лань (1872), военные и политические деятели Чжу Дэ (1886) и Ло Жуйцин (1906), солдат Чжан Сыдэ (1915).

Примечания

Ссылки